Лисаевский — фамилия:

 Лисаевский, Василий Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; 24 октября 1904.
 Лисаевский, Фёдор Андреевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7657; 1 января 1847.

См. также 
 Лисовский